Melone – pianta annua rampicante, da cui si ricava l'omonimo frutto
 Melone di Cantalupo – varietà di melone
 Melone Galia – varietà di melone
 Melone Mantovano – varietà di melone
 Melone tsamma – varietà di melone
 Melone verde – varietà di melone
 Gelo di mellone – dolce al cucchiaio

Geografia 
 Melone – frazione di Guardiagrele in provincia di Chieti, Italia
 Cà Melone – curazia del castello di Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino

Persone 
 Melone – beotarca tebano
 Altobello Melone – pittore italiano
 Maria Domenica Melone – religiosa e teologa italiana
 Vincenzo Melone – ammiraglio italiano

Zoologia 
 Balena dalla testa a melone – cetaceo
 Barbo melone – pesce d'acqua dolce
 Melone – organo degli Odontoceti
 Riccio melone – specie di riccio di mare

Pagine correlate 
 Meloni (disambigua)

Altri progetti